

Sigle
 Business Process Reengineering – riprogettazione dei processi aziendali
 Bypass ratio – rapporto di diluizione nei motori turboventola

Codici
 bpr – codice ISO 639-3 della lingua koronadal blaan

Automobilismo
 BPR Global GT Series – campionato automobilistico disputato fra il 1994 e il 1996